Bernhard Gruber (1982-), spécialiste autrichien du combiné nordique
Bettina Gruber (1985-), fondeuse suisse
Christoph Gruber (1976-), skieur alpin autrichien
David Gruber (1825-1880), maître-brasseur
Francis Gruber (1912-1948), peintre expressionniste français
Frank Gruber (1904-1969), auteur américain de roman policier
 Franz Gruber (1882-1932), chanteur allemand d'opéra et d'opérette
Franz Gruber (1959-), skieur alpin autrichien
Franz Xaver Gruber (1787-1863), maître d'école et organiste autrichien
Gabriel Grüber (1740-1805), jésuite autrichien
Herbert Gruber (1942-), bobeur autrichien
Hermann Gruber (1851-1930), prêtre jésuite autrichien, écrivain.
Jacques Gruber (1870-1936), maître-verrier lorrain
Jean-Jacques Grüber (1904-1988), maître verrier, fils de Jacques Grüber
Jesús Gruber (1936-), escrimeur vénézuélien

Klaus Michael Grüber (1941-2008), metteur en scène allemand
Kurt Gruber (1904-1943), politicien nazi 
Lilli Gruber (1957-), journaliste et femme politique italienne 

Mireille Calle-Gruber, universitaire et écrivaine française
Patrick Gruber (1978-), lugeur italien
 (1941-), mathématicien autrichien
Steff Gruber (1953-), cinéaste, photographe et auteur suisse
Thomas Gruber (1959-), pilote automobile autrichien

Voir aussi 
Accord De Gasperi-Gruber
Prix Peter-Gruber de cosmologie
Brasserie Gruber
Brasserie Gruber (Melun)

Patronyme austro-bavarois
Patronyme alsacien

de:Gruber